Michael Bloomberg – fondatore di Bloomberg L.P. e sindaco di New York
Bloomberg – azienda operante nel campo finanziario fondata da Michael Bloomberg nel 1981
Bloomberg News – agenzia stampa internazionale fondata nel 1990
Bloomberg Terminal – software finanziario prodotto da Bloomberg L.P.
Bloomberg Television – network di Bloomberg L.P. che trasmette, 24 ore al giorno, notizie di economia e finanza
Bloomberg Tower – grattacielo di Manhattan che ospita gli uffici di Bloomberg L.P.
BloombergQuint – azienda indiana di informazioni economiche finanziarie, nata dalla joint venture fra Bloomberg News e Quintillion Media 
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health –  parte della Johns Hopkins University

Pagine correlate 
 Blumberg (disambigua)